Список реально существовавших и предлагаемых календарей с группировкой по культурной сфере или историческому периоду.

Античная эпоха дала греческий и затем римский календарь, в том числе юлианский календарь, введенный в 45 году до нашей эры, григорианский календарь — его модификация.

Многие народы связывали календарь с движением Земли вокруг Солнца, с солнцестояниями или равноденствиями. Тропический год с 2000 года в среднем имеет длительность, равную 365,2421897 средних солнечных суток. Сидерический период обращения Земли вокруг Солнца из-за прецессии земной оси на 20 мин и 4 с длиннее тропического года.

Так как движение Луны вокруг Земли хорошо заметно, то многие народы также использовали промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны (синодический месяц), который имеет среднее значение в 29,53058812 средних солнечных суток.

Календари

См. также 
 Единицы измерения времени
 Народные календари у славян: русский народный календарь, сербский народный календарь
 Трёхсезонный календарь
 Вруцелето, пу святси

Христианские календари 

 Христианство — мартовский стиль
 Католицизм — католический церковный календарь
 Православие — православный календарь
 Лютеранство — лютеранский церковный календарь

Календарные эры 
 Голоценовая эра — с 10 000 года до н. э.
 Константинопольская эра — с 5508 года до н. э.
 Ab Urbe condita — с 753 года до н. э.
 Эра Селевкидов — с 312 года до н. э.
 Боспорская эра — со 149 года до н. э. по 497 год
 Испанская эра — с 38 года до н. э.
 Наша эра от Рождества Христова — с 1 года н. э.
 Сакская эра — с 78 года
 Эра Диоклетиана — с 284 года
 Хиджра — с 622 года
 Era Fascista — с 1922 года
 До настоящего времени — до 1950 года

Примечания 

 
Календарей
Списки:Культура